Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Claudia Kohde Kilsch che ha battuto in finale Rachel McQuillan 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Judith Wiesner (semifinali)
 Assente
 Isabel Cueto (secondo turno)
 Cathy Caverzasio (quarti di finale)

 Rachel McQuillan (finale)
 Patricia Tarabini (primo turno)
 Petra Langrová (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1990